Грациано Вентре () — это итальянский астроном и первооткрыватель астероидов, который работает обсерватории Сормано. В период с 1993 по 2000 год совместно с другими итальянскими астрономами им было обнаружено в общей сложности 4 астероида.

См. также 
 Джованни Ингирами
 Гульельмо Ригини
 Анджело Секки

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Италии
Первооткрыватели астероидов